Neuglashütten bezeichnet
 Neuglashütten (Feldberg), Ortsteil der Gemeinde Feldberg (Schwarzwald) im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Neuglashütten (Wüstung), Wüstung innerhalb des Truppenübungsplatzes Wildflecken im Landkreis Bad Kissingen, Bayern